Bataille de Cheat Mountain
 Cheat (rivière)
 Cheat